

Cinema 
 Verdetto finale (True Believer) – film del 1989 diretto da Joseph Ruben

Letteratura 
 Verna & Jody (True Believer) – romanzo di Virginia Euwer Wolff del 2001
 Il posto che cercavo (True Believer) – romanzo di Nicholas Sparks del 2005
 True Believers – romanzo di Kurt Andersen del 2012

Musica 
 True Believer – traccia dell'album Don't Look Down degli Ozark Mountain Daredevils del 1977
 True Believer – traccia dell'album No Fuel Left for the Pilgrims dei D-A-D del 1989
 True Believer – traccia dell'album Poetic Justice dei Lillian Axe del 1992
 True Believer – album di Irma Thomas del 1992
 True Believer – traccia dell'album Revelation degli Ultravox del 1993
 True Believer – traccia dell'album The Gathering dei Testament del 1999
 True Believer – traccia dell'album Emperor of the Black Runes dei Domine del 2004
 True Believer – singolo di E-Type del 2007

Televisione 
 Fede (True Believer) – episodio della prima stagione di Dollhouse
 ''In fondo al mare (True Believer'') – episodio della prima stagione de Le nuove avventure di Flipper